Radio Rock è il nome di varie emittenti radiofoniche italiane ed estere.

Radio Rock è un'emittente radiofonica con sede a Roma.
Radio Rock è un'emittente radiofonica finlandese.
TNT Radio Rock è un'emittente radiofonica spagnola.
Radio RockFM è un'emittente radiofonica con sede a Milano.
Radiorock.to – The original è una pod radio.